La nazionale di baseball francese Under-15 rappresenta la Francia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 2006 :  2°
 2016 :  2°

Collegamenti esterni

Under-15